Marcus Daniell e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte al torneo in questa edizione.

In finale Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori hanno sconfitto Simone Bolelli / Andrés Molteni con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Marcelo Melo /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Simone Bolelli /  Andrés Molteni (finale)

  Matthew Ebden /  Divij Sharan (primo turno) 
  Lloyd Glasspool /  Jonny O'Mara (primo turno)

Wildcard 

  Andrea Pellegrino /  Giulio Zeppieri (quarti di finale)

  Jacopo Berrettini /  Matteo Berrettini (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Sardegna Open 2021